Artemisia est, en botanique, le genre des plantes appelées en français des armoises.
 Artemisia est aussi un prénom féminin, formé à partir du substantif grec artemia, intégrité physique, santé éclatante. Il est porté notamment par :
 Artemisia Gentileschi, une peintre italienne du . La vie de cette dernière a fait l'objet d'un roman et d'un film ayant pour titre le prénom de l'artiste (1997).
 Artemisia Toussaint, comédienne, chanteuse et mannequin française née en 2002.
 Artemisia est le titre d'un film d'Agnès Merlet (1997) consacré à Artemisia Gentileschi.
 Le prix Artémisia récompense un livre de bande dessinée, il est remis par l'association Artémisia.
 Les Artemisia étaient, dans la Grèce antique, des festivités en l'honneur de la déesse Artémis.
 La malédiction d'Artémisia est un fragment de papyrus déposé dans la deuxième moitié du  dans le sérapéum de Saqqarah près de Memphis, une des grandes villes de la Basse-Égypte, à peu près à l'époque de la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand.

Voir
 .